Всасывание (резорбция, абсорбция) в физиологии — это способность тканей усваивать необходимые им и оставленные им извне, определённые молекулы, служащие для их питания, причём молекулы видоизменяются тканями.

Основные сведения 

Абсорбция происходит:
 При газовом обмене в лёгких. 
 При процессах питания живой ткани.

Литература 
 
 

Физиология